Le Castelões est un fromage au lait de vache portugais.
Il est fabriqué par la société Lactogal.

Liens externes 
 
 Castelões sur le site de Lactogal

Fromage au lait de vache
Fromage portugais